Die Hemecke ist ein 2,4 km langer, rechtsseitiger Nebenfluss der Rahmede bei Mühlenrahmede im Märkischen Kreis.

Einzelnachweise 

Gewässer im Märkischen Kreis